Malang Sarr (Nice, 23 januari 1999) is een Frans voetballer die bij voorkeur als centrale verdediger speelt, maar ook als linksback kan spelen. Hij verruilde OGC Nice in augustus 2020 voor Chelsea.

Clubcarrière 
Sarr werd geboren in Nice en sloot zich op vijfjarige leeftijd aan bij de grootste club uit zijn geboortestad. Op 14 augustus 2016 volgde zijn debuut voor OGC Nice op zeventienjarige leeftijd in het competitieduel tegen Stade Rennais. Hij speelde de volledige wedstrijd centraal achterin aan de zijde van aanvoerder Paul Baysse. Na 60 minuten maakte de centrumverdediger het enige doelpunt van de wedstrijd. Ook de week erna mocht Sarr opnieuw in de basiself starten in het uitduel tegen Angers SCO. In augustus 2020 verhuisde Sarr naar Chelsea FC, in de Premier League. Hij mocht van de Londenaren direct ervaring opdoen bij FC Porto op huurbasis.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 11 mei 2019

Interlandcarrière 
Sarr kwam uit voor meerdere Franse nationale jeugdelftallen. In 2015 debuteerde hij in Frankrijk –17.

Erelijst

Referenties 

Frans voetballer